Jorge Vieira ist der Name folgender Personen:

* Jorge Vieira (Fußballspieler) (1898–1986), portugiesischer Fußballspieler 
 Jorge Ricardo Vieira (1922–1998), portugiesischer Künstler
 Jorge Silva Vieira (1934–2012), brasilianischer Fußballtrainer